La Selle-Craonnaise, Mayenne
La Selle-en-Coglès,  Ille-et-Vilaine
La Selle-en-Hermoy,  Loiret
La Selle-en-Luitré,   Ille-et-Vilaine
La Selle-Guerchaise,   Ille-et-Vilaine
La Selle-la-Forge,  Orne
La Selle-sur-le-Bied,  Loiret

Zie ook
Pic la Selle, een berg in Haïti